KP Brno, nebo SK KP (Královo Pole) Brno, může být sportovní klub z Brna:

 SK KP Brno – mateřský sportovní klub
 KP Brno (basketbal) – ženský basketbalový klub
 SKKP Handball Brno – házenkářský klub
 Judo SKKP Brno – judistický klub
 VK KP Brno – volejbalový klub
 SK KP Brno (karate) – karatistický klub
 SK KP Brno (lyžování) – lyžařský klub
 KP Brno (softball) – zaniklý softballový klub